Esistono più comuni francesi con questo nome

Bannay – Cher
Bannay – Marna
Bannay – Mosella